Skalna Brama – grupa skalna w Górach Izerskich
 Skalna Brama – grupa skałek w Sudetach Zachodnich